Калиманешти има више значења:

 Калиманешти (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Калиманешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Калиманешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Калиманешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Калиманешти (Валча), општина у округу Валча у Румунији